Bocal pode significar:

 Bocal
 Bocal (aparelho)
 Bocal (grupo)
Bocal (Turbina aeronáutica)
 Bocal (música)

Desambiguação